Eredivisie (1967/1968) była 12. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Ove Kindvall, który w barwach klubu Feijenoord Rotterdam zdobył 28 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1967 w Holandii
1968 w Holandii